Amoenitátes Académicae () — десятитомная работа Карла Линнея (1707—1778): собрание диссертаций, написанных Линнеем для своих студентов и отчасти самими студентами. Выходила в Лейдене, Стокгольме и Эрлангене: семь томов вышли при жизни учёного (с 1749 по 1769), ещё три тома — уже после его смерти (с 1785 по 1790).

Полное название на латинском языке: Caroli Linnaei Amoenitates academicae, seu, Dissertationes variae physicae, medicae, botanicae : antehac seorsim editae : nunc collectae et auctae : cum tabulis aeneis.

История 
В октябре 1741 года Карл Линней и его семья переехали в Уппсалу. Став известным учёным, Линней сумел организовать приток молодых натуралистов из Швеции и из других стран к нему в Уппсальский университет; многие из них защищали диссертации на право получения учёной степени. Темы этих работ относятся к различным областям естествознания (ботанике, зоологии, химии, антропологии, медицине, минералогии и др.), при этом значительная часть диссертации обычно была написана Линнеем и только меньшая часть самим студентом. Законченные исследования обсуждали для утверждения их к публикации, которая также называлась диссертацией. Собрание этих работ издавалось под общим названием «Amoenitates academicae».

Насчитываются 186 диссертаций-эссе (из них 19 переведены на английский язык), написанных, в основном, Линнеем и защищённых его учениками (их имена приведены на титульных листах).

Семь из десяти томов изданы самим Линнеем, последние три тома были опубликованы Иоганном Христианом фон Шребером, одним из его студентов, в Эрлангене.

Издания 
 Том 1: 1-е изд., Лейден, 1749, формат 8° (In octavo); 2-е изд., Эрланген, 1787.
 Том 2: 1-е изд., Стокгольм, 1751; 2-е изд., Стокгольм, 1762; 3-е изд., Эрланген, 1787.
 Том 3: 1-е изд., Стокгольм, 1756; 2-е изд., Эрланген, 1787.
 Том 4: 1-е изд., Стокгольм, 1759; 2-е изд., Эрланген, 1788.
 Том 5: 1-е изд., Стокгольм, 1760; 2-е изд., Эрланген, 1788.
 Том 6: 1-е изд., Стокгольм, 1763; 2-е изд., Эрланген, 1789.
 Том 7: 1-е изд., Стокгольм, 1769; 2-е изд., Эрланген, 1789.
 Том 8: 1-е изд., Эрланген, 1785.
 Том 9: 1-е изд., Эрланген, 1785.
 Том 10: 1-е изд., Эрланген, 1790.

Список диссертаций

Примечания

Литература

Ссылки 

 Том 1 на botanicus.org 
 Amoenitates Academicae, тома 1—7 в библиотеке Gallica 
 Amoenitates Academicae, том 8 в Google Books
 Amoenitates Academicae, том 9 в Google Books
 Amoenitates Academicae, том 10 в Google Books
 Amoenitates Academicae на сайте Гёттингенского университета

Книги Линнея
Книги по ботанике
Книги 1749 года
Книги на латинском языке